

Onomastica
 Deodato – variante del nome proprio di persona Adeodato

Persone
Nome
 Deodato di Cosma – scultore italiano
 Deodato di Milano – arcivescovo italiano
 Deodato di Nevers – vescovo francese
 Cognome 
 Benedetto Deodato – politico italiano
 Corrado Deodato – aviatore e militare italiano
 Eumir Deodato – pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico brasiliano di origini italiane e portoghesi
 Giovanni Deodato –politico e avvocato italiano
 Mike Deodato – disegnatore brasiliano
 Ruggero Deodato – regista e sceneggiatore italiano
 Cognome composto
 Corrado Maria Deodato Moncada – vescovo cattolico italiano
 Saverio Deodato Dionisio – attore italiano.

Pagine correlate 

Adeodato
Diodato
San Deodato